Якоби, Карл:
 Якоби, Карл Густав Якоб (1804—1851) — немецкий математик.
 Якоби, Карл (1775—1858) — немецкий врач-психиатр, учредитель спецклиники в Зигбурге.
 Якоби, Карл Рудольф (1828—1904) — прусский политик и государственный деятель. Примечания